Z-Score steht für:
 z-Score (dt. z-Wert), standardisierte Zufallsvariable, siehe Standardisierung (Statistik)
 Z-Score (engl. Altman’s Z-Score), siehe Altmanscher Z-Faktor